Чернат () — комуна в Румунії, у повіті Ковасна.
 Чернат () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Адміністративний центр комуни Чернат.
 Чернат () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Сопот.